За музиката, която се изпълнява около коледните и новогодишни празници, вижте коледна музика.

Коледна песен е новела на Чарлз Дикенс от 1843 година.

Коледна песен може да се отнася също за някоя от следните адаптации на новелата:
 Коледна песен, ням филм от 1908 година;
 Коледна песен, ням филм от 1910 година;
 Коледна песен, американски филм от 1938 година;
 Скрудж, филм от 1951 година, известен също като Коледна песен;
 Коледна песен, телевизионен мюзикъл от 1954 година;
 Коледната песен на господин Магу, анимационен телевизионен филм от 1962 година;
 Коледна песен, късометражен анимационен филм от 1971 година;
 Коледна песен, британски телевизионен филм от 1977 година;
 Коледна песен, австралийски телевизионен анимационен филм от 1982 година;
 Коледната песен на Мики, късометражен анимационен филм на Disney от 1983 година;
 Коледна песен, телевизионен филм от 1984 година;
 Коледната песен на мъпетите, американски филм от 1992 година;
 Коледна песен, мюзикъл от 1994 година;
 Коледна песен, американски анимационен филм от 1997 година;
 Коледна песен, американски телевизионен филм от 1999 година;
 Коледна песен, мексиканска теленовела от 1999 година;
 Коледна песен, британски телевизионен филм от 2000 година;
 Коледна песен: Филмът, британски анимационен филм от 2001 година;
 Коледна песен, телевизионен филм от 2004 година;
 Коледна песен, американски компютърно-анимиран филм от 2009 година;